Säters socken kan syfta på:
Säters socken, Dalarna
Säters socken, Västergötland